Parallelität (von griech. παράλληλος parállelos „nebeneinander befindlich“ – zusammengesetzt aus παρὰ parà „neben“ und ἀλλήλων allḗlon „einander“, „gegenseitig“) steht für:

 in der Geometrie eine bestimmte Lage zweier Geraden, siehe Parallelität (Geometrie)
 in der Vektorrechnung eine Ausrichtung von Vektoren, siehe Parallelität (Vektorrechnung)
 eine Form der Datenübertragung, siehe Parallele Datenübertragung
 in der Informatik die Gleichzeitigkeit mehrerer Vorgänge: siehe Nebenläufigkeit
 in der Elektrotechnik eine Grundschaltung: siehe Parallelschaltung
 in der Elektrotechnik die Notation für Parallelschaltung, siehe Parallel (Notation)
 in der Musik ein Stilmittel, siehe Parallelbewegung (Musik)

Siehe auch:
 Parallele
 Parallelismus
 Antiparallelität
 gruppe parallel
 Parallel Designs, britischer Automobilhersteller
 Parallels